Kategorie může označovat:
 Kategorie (filosofie) – nejvyšší rody pojmů
 Teorie kategorií 
 Taxonomická kategorie 
 Mluvnická kategorie
 Kategorie pozemních komunikací
 Kategorie vodní cesty
 Kategorizace lesů
 Taxonomické kategorie půd (ČR)
 Věkové kategorie v Junáku
 Kategorie bytu
 Kategorie střelných zbraní
 Kategorie vozidel

Související články
 Třída
 Druh
 Skupina
 Kategorizace – řazení do různých tříd či kategorií
 Kategorie na Wikipedii

Externí odkazy